

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a giugno 2013.

Club

Nazionale

Palmarès

Nazionale
  European Youth Olympic Festival: 1
: 2011

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni